L'arbitro signifie « l'arbitre » en italien.

 L'arbitro, film italien de Luigi Filippo D'Amico sorti en 1974 ;
 L'arbitro, court-métrage de  sorti en 2009 ;
 L'arbitro, film italien de Paolo Zucca sorti en 2013.